Beňo ist der Familienname folgender Personen:

 Michal Beňo (* 2001), slowakischer Eishockeyspieler
 Peter Beňo  (* 1972), slowakischer römisch-katholischer Geistlicher

Siehe auch:
 Beno